«Pepín» puede referirse a:

Nombre 
 Diminutivo del hipocorístico Pepe del nombre José.

Personajes 
Botánicos
 Pierre Denis Pépin (1802-1876), botánico y agrónomo francés.

Comerciantes
 José Fernández Rodríguez, comerciante español apodado como: Pepín Fernández.

Futbolistas
 José Casas Gris «Pepín» (1931-2010), futbolista español;
 José Luis Salcedo Nieto «Pepín» (1959-), futbolista español;
 José Calzado «Pepín» (1954-), futbolista español;
 José Ángel Pérez Cebrián «Pepín» (1975-), futbolista español.
 José Machín «Pepín» (1996-), futbolista ecuatoguineano.

Otros
José Bello Lasierra, «Pepín Bello» (1904-2008), escritor e intelectual español.

Otras 
 Pepín, revista de historietas mexicana.